Skataudden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skataudden, Kristinestad, Österbotten, 
 Skataudden, Helsingfors, Helsingfors,

Sverige 

 Skataudden (Råneå), fritidshusområde, Norrbottens län, 
 Skataudden (Älvsbyn), jordbruks- och fritidshusområde, Norrbottens län, 
 Skataudden (Kåge), fritidshusområde, Västerbottens län, 
 Skataudden (Nordingrå), fritidshusområde, Västernorrlands län,

Betydelse 
Ordet "skata" eller "skate" 

kan betyda spets, trädtopp eller udde, 
av vilket följer att "Skataudden" betyder en mindre udde som skjuter ut från en större udde.

Se även 
 Skatudden (olika betydelser)

Källor